Rai 1, la prima rete televisiva italiana, così denominata fino alla Riforma della RAI del 1975
Rai Radio 1, la prima rete radiofonica italiana, denominata così nel periodo che va dal 1951 (riforma del sistema radiofonico) almeno fino al 1975